Antoni Kazimierz Dudek OFM (ur. 5 września 1949 w Kłodzku) – polski historyk, palestynolog, misjonarz, franciszkanin, poliglota, rysownik.

Życiorys 
O. Antoni Dudek urodził się w 1949 w Kłodzku, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Jest członkiem franciszkańskiej Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych we Wrocławiu. Opublikował kilkanaście pozycji dotyczących historii Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku. Początkowo pracował w Raciborzu i Gliwicach. W latach 80. był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Pracował jako misjonarz w Izraelu, na Rodos i w Jordanii (Góra Nebo). Po powrocie do Polski był m.in. przełożonym klasztoru franciszkanów w Prudniku na Śląsku Opolskim. W 2006 zbudował wierną kopię starożytnej łodzi odnalezionej nad Jeziorem Genezaret w Izraelu i podarował ją duszpasterstwu lednickiemu. Współpracuje z Komisariatem Ziemi Świętej w Krakowie. 29 czerwca 2009 roku przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Prudnik.

W maju 2021 z jego inicjatywy odbudowano dzwonnicę kościoła franciszkanów w Prudniku. Poprzednia została zniszczona w 1956 w trakcie niedokończonej przebudowy klasztoru na prewentorium.

Prace naukowe zakonnika 
 1995 – Święty Antoni .
 1996 – Klasztor, kościół i parafia na Karłowicach .
 1998 – Wrocław Karłowice: 1699 – 1999 .
 2002 – Franciszkanie w Kłodzku .
 2002 – Kłodzki męczennik: historia ks. Andresa Faulhabera 21.05.1713 – 30.12.1757 .
 2002 – O. Władysław Edward Schneider (1833-1919) – śląski misjonarz w Ziemi Świętej .
 2003 – Franciszkanie Prowincji św. Jadwigi w służbie Kustodii Ziemi Świętej .
 2003 – Kłodzkie curriculum vitae: podróż sentymentalna .
 2003 – Śladami Poprzednika, czyli O miejscach związanych z osobą i działalnością św. Jana Chrzciciela .
 2005 – 100 lat przybycia franciszkanów do Borek Wielkich 1905-2005 .
 2005 – Fra Pietro – opowieść o franciszkaninie Albercie Küchlerze (1803-1886) .
 2005 – Raptularz franciszkanów z Prudnika .
 2006 – Alkantaryni na Śląsku (1847-1855) .
 2006 – Architektoniczne kopie Bożego Grobu z Jerozolimy w Polsce .
 2009 – Ludziom i miastu Prudnikowi .
 2009 – O dwóch, którzy zakochali się w Miłości .
 2019 – Bracia Mniejsi Franciszkanie w Nysie .

Inne pozycje autora 
 1995 – W szkole świętego Antoniego z Padwy: jubileuszowe rozważania o św. Antonim z Padwy .
 1997 – O najbardziej kochanym Świętym świata .
 2005 – Uwiodłeś mnie Panie .
 2005 – W drodze do domu .
 2006 – Bajki serdeczne z Prudnika .
 2006 – Wypłyń na głębię .
 2007 – Osobno, a jednak razem .
 2007 – Prudnik – Las: przewodnik: sanktuarium św. Józefa i miejsce uwięzienia Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego .
 2007 – Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! .
 2008 – I opowiadaj wszystko .
 2008 – Prudnik: ulica – chwilowo – Poniatowskiego 5 .
 2012 – ...Ujrzał i uwierzył .
 2012 – ...Jego słuchajcie (Łk 9,35) .
 2012 – Bracia mniejsi, Franciszkanie, Bracia od sznurka w ziemi świętej – krótka historia .
 2016 – Dom na górze .

Przypisy

Bibliografia 
 Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, pod red. J. Laski i M. Kowalcze, KTO, Kłodzko 2009.

Ludzie związani z Kłodzkiem
Honorowi obywatele Prudnika
Polscy prezbiterzy franciszkańscy (OFM)
Polscy historycy
Polscy misjonarze franciszkańscy
Polscy orientaliści
Urodzeni w 1949
Ludzie urodzeni w Kłodzku